Назианзи́н — имя собственное; распространено в виде топонимических прозвищ, производных от названия города Назианз:

 Григорий Назианзин (более известен как Григорий Богослов; 329—389) — архиепископ Константинопольский, христианский богослов.
 Григорий Назианзин Старший (? — 374) — епископ Назианзский, почитаемый в лике святителей.
 Кесарий Назианзин (ок. 331 — после 368) — римский врач, политик, христианский святой, почитаемый Православной (память 9 марта по юлианскому календарю) и Католической церквями.